Анато́лий Дми́триевич Алексе́ев:
 Алексеев, Анатолий Дмитриевич (1902—1974) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Анатолий Дмитриевич (1940—2012) — украинский горный инженер, член-корреспондент НАНУ.
 Алексеев, Анатолий Дмитриевич (1922—1990) — российский литературовед, библиограф.